Сен-Жюлье́н-Бутье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сен-Мартен-де-Валама. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07252.

Сен-Жюльен-Бутьер расположена на территории регионального природного парка Мон-д’Ардеш в долине, через которую протекают две реки:  и .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 214 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 122 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 87 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 87 активных работали 81 человек (52 мужчины и 29 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 35 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка Шатонёф-ан-Бутьер.
 Статуя Девы Марии рядом с замком. Воздвигнута в 1945 году в благодарность за избавление Сен-Жюльен-Бутьер от бомбардировок.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш